Dolphin Tale é um filme norte-americano em 3D de 2011, dirigido por Charles Martin Smith, com base na história e no livro do golfinho Winter. Karen Janszen e Noam Dromi escrevem o roteiro, e o filme tem no elenco; Nathan Gamble, Harry Connick, Jr, Ashley Judd, Kris Kristofferson, Cozi Zuehlsdorff e Morgan Freeman. A verdadeira história segue Winter, um golfinho que em dezembro de 2005 foi resgatado por um pescador na Flórida, e acolhido pelo Clearwater Marine Aquarium (Hospital de Criaturas Marinhas). Winter perdeu sua cauda depois de se enrolar com uma corda presa a uma armadilha de caranguejo e foi inplantado nele uma protese. O filme foi lançado no Brasil em  14 de outubro de 2011, e nos Estados Unidos em 23 de setembro de 2011.

Sinopse 
Sawyer Nelson, um menino de 11 anos solitário, que tem seu primo Kyle (Austin Stowell) como unico amigo, que infelizmente esta indo para o exercito dos Estados Unidos para que os mesmos pagem seus estudos, encontra um golfinho ferido a beira do mar e pede ajuda ao "Hospital de Animais Marinhos". Com a ajuda de Sawyer, o golfinho batizado de Winter se recupera só que perde a cauda quando descobrem que não funciona mais. Tudo vai bem, até que um exame feito pelo Dr. Clay Haskett mostra que o golfinho  esta desenvolvendo um caroço na região da sua antiga cauda que pode dificultar seu modo de locomover-se, e até mata-la. Com a ajuda do Dr. Cameron McCarthy, eles tentaram dar uma nova chance de vida a Winter que sensibilizou todos no Hospital Marinho. Um filme emocionante para toda a família assitir , com as participações de Morgan Freeman ( Batman: Trilogia de Christopher Nolan: ), e Nathan Gamble da mesma trilogia de Batman, e Marley e Eu.

Elenco 
Winter
Nathan Gamble ... Sawyer Nelson
Harry Connick, Jr. ... Dr. Clay Haskett
Ashley Judd ... Lorraine Nelson
Kris Kristofferson ... Reed Haskett
Morgan Freeman ... Dr. Cameron McCarthy
Jim Fitzpatrick ... Max Connellan, pai de Kyle
Cozi Zuehlsdorff  ... Hazel Haskett, filha de Clay
Ray McKinnon ... Sr. Doyle, professor de Sawyer
Austin Stowell ... Kyle Connellan, primo de Sawyer.
Michael Roark ... Donovan Peck, um amigo de Kyle.
Frances Sternhagen ... Gloria Forrest, a proprietária do Hospital Marinho
Betsy Landin ... Kat, uma das especialistas de Golfinho do Hospital.

Ver também 
 Dolphin Tale 2, a sequência

Filmes dos Estados Unidos de 2011
Filmes de drama da década de 2010
Filmes de drama dos Estados Unidos
Filmes ambientados em 2005
Filmes baseados em casos reais
Filmes ambientados na Flórida
Filmes gravados na Flórida
Filmes da Alcon Entertainment
Filmes da Summit Entertainment
Filmes com trilha sonora de Mark Isham
Filmes dirigidos por Charles Martin Smith
Filmes sobre cetáceos
Filmes em língua inglesa
Filmes da Warner Bros.